est la formule brute de plusieurs isomères.

 Amine aromatique
 5-nitro-2-propoxyaniline, numéro CAS 
 3-amino-L-tyrosine, numéro CAS 
 2-(4-méthyl-2-nitrophénylamino)éthanol, numéro CAS 

 Pyridine
 1-éthyl-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-méthyl-2-oxo-3-pyridinecarboxamide, numéro CAS